Nils Krister von Baumgarten, född 1674, och död 1727, var en svensk militär.

Von Baumgarten föddes i Kalmar som son till handelsmannen Hans Baumgardt och hans hustru Märta Rodde. Han tog vid nordiska krigets utbrott värvning vid drabanterna och åtföljde Karl XII vid landstigningen på Själland och under slaget vid Narva. Han deltog därefter i övergången av Düna, slagen vid Klissow, Pultovsk, Thorn, Lemberg, Frauenstadt med flera. Efter slaget vid Poltava följde han kungen till Bender, adlades där 1712 för sina insater och deltog i Kalabaliken i Bender. Återkommen till Stralsund deltog han i slaget vid Stressov och utnämndes till överste vid adelsfanan, för vilket regemente han förde befäl under fälttåget till Norge. Efter Karl XII:s död lämnade han officersbanan. Han avled i Stockholm 1727.

Källor

Män
Födda 1674
Avlidna 1727
Deltagare i slaget vid Poltava
Karoliner
Deltagare i slaget vid Narva
Deltagare i slaget vid Kliszów
Deltagare i slaget vid Fraustadt
Svenska militärer under 1700-talet
Deltagare i slaget vid Düna
Deltagare i landstigningen vid Humlebæk
Deltagare i kalabaliken i Bender